CYP:
 CYP — код Международной ассоциации воздушного транспорта для аэропорта города Калбайог в провинции Самар, Филиппины.
 CYP — код станции Кристал Палас в Лондоне.
 CYP — Кейп-Йорк, полуостров в Австралии.
 CYP — циклопентанон.
 CYP — циклофилин.
 CYP — трёхбуквенный код государства для Кипра.
 CYP — Cyprichromis, род рыб в семействе Цихловые.
 CYP — код национальной валюты Кипра, кипрского фунта.
 CYP — цитохром P450.
 CYP — Cypripedium, растение башмачок.